Diego Centeno – conquistador spagnolo
 Juan Centeno – giocatore di baseball portoricano, ricevitore
 Jesús Centeno – cestista venezuelano
 Mário Centeno – economista e politico portoghese, governatore della Banca del Portogallo, Ministro delle finanze del Portogallo dal 2015 al 2020 e presidente dell'Eurogruppo dal 2018 al 2020
 Wálter Centeno – allenatore di calcio ed ex calciatore costaricano, trequartista